Rádio Progresso (Capim Grosso) — estação de rádio de Capim Grosso, Bahia
 Maisnova FM Grande Porto Alegre — estação de rádio de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, anteriormente Rádio Nova Progresso
 Clube 1 (São Carlos) — estação de rádio de São Carlos, SP, anteriormente Rádio Progresso
 Clube FM (São Carlos) — estação de rádio de São Carlos, SP, anteriormente Progresso FM

Progresso